SBS steht für:
 Sächsischer Brücken- und Stahlhochbau Dresden, Unternehmen für Theaterbühnentechnik, siehe Kelle & Hildebrandt #Nachfolgebetrieb
 S-Bahn Stuttgart
 Scandinavian Brake Systems, europäischer Hersteller für Fahrzeugteile
 Scandinavian Broadcasting Systems, europäisches Medienunternehmen, siehe SBS Broadcasting Group
 Schleusenbetriebsstelle, siehe Schleuse
 School of Biblical Studies, international tätige evangelikale Bibelschule
 Schuldorf Bergstraße in Seeheim-Jugenheim
 Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Zürich, Schweiz
 Schweizerische Bodensee-Schifffahrt (SBS Schifffahrt AG) in Romanshorn, Schweiz
 Schweizerischer Berufsverband Soziale Arbeit
 Sekundärbrennstoff
 Seoul Broadcasting System, südkoreanisches Medienunternehmen
 Shaken Baby Syndrom, Schütteltrauma
 Shenyang Blue Silver, chinesisches Maschinenbauunternehmen
 Sick-Building-Syndrom, Gebäudekrankheit
 Siemens Business Services, Informationsdienstleistungsbereich der Siemens AG
 Slopestyle, eine Wettkampfform beim Snowboarden, Freeskiing und Mountainbike-Sport
 Small Business Server, Betriebssysteme von Microsoft
 The Society for Biomolecular Screening, Vereinigung zum Informationsaustausch und Weiterbildung in der biomolekularen Forschung
 Sophie-Barat-Schule, eines der drei katholischen Gymnasien in Hamburg 
 Special Boat Service, Spezialeinheit der britischen Marine
 Special Broadcasting Service, Australischer Radio- und Fernsehanbieter
 Sprachatlas von Bayerisch-Schwaben, erfasst und dokumentiert die Sprachgeografie der Dialekte in Bayerisch-Schwaben
 Staaten mit besonderer Sicherheitslage
 Staatsbetrieb Sachsenforst, Landesbetrieb des Freistaates Sachsen
 Stadtbetriebe Steyr, siehe Stadtbus Steyr
 Stadtbibliothek Stuttgart
 Städtebahn Sachsen, Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Steamboat Springs Airport, Flughafen von Steamboat Springs im US-Bundesstaat Colorado (IATA-Code)
 Stimulierte Brillouin-Streuung, Form der Brillouin-Streuung
 Strategische Besucherströme, Analyseeinheit im Tourismusmanagement, siehe Destination (Tourismus) #Kritik und neue Ansätze
 Studenten bilden Schüler, ehrenamtlicher Verein für Nachhilfe
 Styrol-Butadien-Styrol, thermoplastisches Elastomer
 SWEG Bahn Stuttgart, Eisenbahnverkehrsunternehmen

sbs steht für:
 Subiya (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen

Abkürzung